X-Men bezeichnet:
 X-Men, Superhelden aus der gleichnamigen Marvel-Comicreihe
 X-Men (Zeichentrickserie), Zeichentrickverfilmung dieser Comicreihe
 X-Men (Filmreihe) – Realverfilmungen der Comicreihe, im Einzelnen:
 X-Men (Film) (2000)
 X-Men 2 (2003)
 X-Men: Der letzte Widerstand (2006)
 X-Men Origins: Wolverine (2009)
 X-Men: Erste Entscheidung (2011)
 Wolverine: Weg des Kriegers (2013)
 X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (2014)
 Deadpool (Film) (2016)
 X-Men: Apocalypse (2016)
 Logan – The Wolverine (2017)
 Deadpool 2 (2018)
 X-Men: Dark Phoenix (2019)